Ardatovi járás, közigazgatási egység Oroszországban, Mordvinföldön, székhelye Ardatov
 Ardatovi járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorod-i területen, székhelye Ardatov